Isla (de) Victoria hace referencia a varios artículos:

 Isla Victoria (Argentina), destacado destino turístico, en el centro del lago Nahuel Huapi, dentro del parque nacional homónimo, provincia del Neuquén (Argentina).
 Isla de Vitória, estado de Espíritu Santo (Brasil).
 Isla Victoria (Canadá), isla ártica dividida entre Nunavut y los Territorios del Noroeste (Canadá); segunda isla más grande de Canadá y la novena más grande del mundo.
 Isla Victoria (Chile), isla del archipiélago de los Chonos, en la patagonia chilena.
 Isla Victoria, conocida como Labuán, en Malasia.
 Isla Victoria (Nigeria), principal centro financiero y de negocios de Lagos (Nigeria).
 Isla Victoria (Rusia), isla ártica rusa ubicada entre el archipiélago noruego de Svalbard y el archipiélago ruso de Tierra de Francisco José; es la isla más occidental del ártico ruso.

Además
Isla (desambiguación)